Hikutaia bezeichnet in Neuseeland:

 den Ort Hikutaia (Neuseeland)
 den Fluss Hikutaia River